Anna Karenyina (1877), Lev Nyikolajevics Tolsztoj regénye

Filmek
 Anna Karenina (1911), Maurice Maître filmje
 Anna Karenina (1914), Vlagyimir Gargyin filmje
 Anna Karenina (1918), Garas Márton filmje
 Anna Karenina (1935), Clarence Brown filmje
 Anna Karenina (1948), Julien Duvivier filmje
 Anna Karenina (1967), Alekszandr Zarhi filmje
 Anna Karenina (1985), Simon Langton filmje
 Anna Karenina (1997), Bernard Rose filmje
 Anna Karenina (2012), Joe Wright filmje

Televíziós sorozatok
 Anna Karenina (1961), televíziós sorozat
 Anna Karenina (1987), televíziós sorozat
 Anna Karenina (2000), televíziós sorozat
 Anna Karenina (2009), televíziós sorozat

Zenei művek
 Anna Karenina (1924) Hubay Jenő operája
 Anna Karenina (1992) Daniel Levine és Peter Kellogg musicalje
 Anna Karenina (1994) Miklós Tibor és Kocsák Tibor musical-operája

Balettek
 Anna Karenina (1992) balett Csajkovszkij zenéjére Pártay Lilla koreográfiájával
 Anna Karenina (2005) balett Csajkovszkij zenéjére Boris Eifman koreográfiájával